Le nom Joyce est utilisé pour désigner plusieurs cyclones tropicaux dans trois océans : Est du Pacifique, Atlantique nord et Indien. Dans l'Atlantique nord, il a remplacé Joan qui fut retiré en 1988 à la suite des dégâts causés par l'ouragan Joan.

Atlantique nord 

 Ouragan Joyce (2000) est venu près des petites Antilles ;
 Tempête tropicale Joyce (2012) – un système faible et de courte vie ayant passé sa vie au large ;
 Tempête tropicale Joyce (2018) - un faible système au sud-ouest des Açores.

Pacifique nord-est 
 Tempête tropicale Joyce (1966) – système qui resta toujours en mer ;
 Tempête tropicale Joyce (1970) – système qui n'affecta aucune terre ;
 Ouragan Joyce (1974) – ourgan de catégorie 1 qui resta en mer.

Indien 
 Cyclone Joyce (2018) qui affecta l'Australie.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme